Kongens Enghave har flere betydninger:

 Kongens Enghave – en københavnsk bydel
 Kongens Enghave (kvarter)
 Kongens Enghave (rekreativt område)
 Kongens Enghave (film) - en dokumentarfilm